Kondor (merk), historisch merk van motorfietsen
 Kondor Wessels, Nederlands bouwbedrijf